Gulow steht für:

 Gulow (Groß Pankow), bewohnter Gemeindeteil von Groß Pankow, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Gulow ist Familienname folgender Personen:

 Alischer Gulow (* 1989), tadschikischer Taekwondoin

Siehe auch:
 Gułów